Union progressiste est un nom porté par plusieurs partis politiques : 
 Bénin : 
 Union progressiste dahoméenne ;
 Union progressiste ;
 France : 
 Union progressiste, groupe parlementaire ;
 Union progressiste, parti politique ;
 Lettonie :  ;
 Nouvelle-Calédonie : Union progressiste en Mélanésie ;
 Sénégal : Union progressiste sénégalaise ;
 Vallée d'Aoste : .

Voir aussi